

Sigle 
  Electroslag Welding – saldatura a elettroscoria

Codici 
 ESW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Easton State (Stati Uniti)
 ESW – codice ISO 3166-2:PG di East Sepik (Papua Nuova Guinea)

Altro 
 ESW – targa automobilistica di Werra-Meißner-Kreis (Germania)